Essai peut désigner :

Nom commun 
 Un essai, en littérature, est une œuvre de réflexion débattant d'un sujet donné selon le point de vue de l'auteur ;
 Un essai, en numismatique, est une épreuve monétaire renvoyant aux pièces et aux billets ;
 Un essai, au rugby à XV et au rugby à XIII est l'action de jeu consistant à aplatir le ballon dans l'en-but adverse ;
 Un essai, en technique, est une expérience où l'analyse expérimentale peut être utilisée ;
 Un essai clinique est une étude scientifique réalisée en thérapeutique médicale humaine ou animale pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'une méthode diagnostique ou d'un traitement.

Nom propre

Littérature 
 Essais, une œuvre littéraire de Montaigne publiée entre 1580 et 1595 ;
 Essais critiques et historiques de Thomas Babington Macaulay.

Géographie 
 Essai, une orthographe ancienne de la ville d'Essay dans l'Orne.

Sigles 
 Essai, École supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information à Tunis.

Voir aussi 
 Essai cinématographique
 Période d'essai
 Pilote d'essai
 Tube à essai